Confrontation kan syfta på: 
Confrontation (Rackham)– ett figurspelet från Rackham
Confrontation (musikalbum) – ett albumet av Bob Marley